Bhat ist
 eine Kaste in Nordindien, siehe Rai Bhat und Brahm Bhat

Bhat ist der Familienname folgender Personen:
 Arvind Bhat (* 1979), indischer Badmintonspieler
 Balaji Vishwanath Bhat (1662–1720), Herrscher des Maratha-Reiches in Indien
 P. N. Mari Bhat (1951–2007), Professor für Demografie in New Delhi
 Rohith Bhat, Gründer und CEO von Robosoft Technologies, Indien
 Shashi Bhat, Autorin, Gewinnerin des kanadischen Journey Prize 2018

Siehe auch:
 Dal Bhat, ein einfaches Reisgericht in Südasien